Az Indira indiai (óind) eredetű női név, jelentése: csillogó, szikrázó. 


Gyakorisága
Az 1990-es években szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között.

Névnapok
 április 3. 
 július 30.

Híres Indirák
Indira Gandhi indiai politikus

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (I, Í)
Női keresztnevek (I, Í)
Óind eredetű magyar női keresztnevek